L'escut de Corbera, a la Ribera Baixa
 L'escut de Corbera d'Ebre, a la Ribera d'Ebre
 L'escut de Corbera de Llobregat, al Baix Llobregat